

Hydronimy w Polsce 
2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Spore – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim
 Jezioro Spore – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim

Zobacz też 
 Spore

Przypisy